Kaupang steht für:
 Kaupang (Begriff), historische Siedlung mit städtischem Charakter in Norwegen
 Kaupangen in Trondheim (norwegisch: Kaupangen i Trondheimen), Name der Stadt Nidaros (Trondheim) im Spätmittelalter, später zu Trondhjem verkürzt

Kaupang bezeichnet folgende Orte in Norwegen:
 Borgundkaupangen in der Region Sunnmøre
 Kaupanger (Lusakaupanger) in der Kommune Sogndal
 Koppang im Østerdalen
 Skiringssal-kaupangen oder auch Kaupang in der Vestfold

Kaupang ist der Familienname von:
 Roar Kaupang – norwegischer Badmintonspieler

Siehe auch
Köping